Карачаево-Черкесская автономная область (КЧАО) — административно-территориальная единица в РСФСР, существовавшая с 12 января 1922 по 26 апреля 1926 и с 11 февраля 1957 по 16 мая 1992.  

Административный центр — город Черкесск.

История 
Область была образована 12 января 1922 года из большей части территории Баталпашинского отдела Кубано-Черноморской области и Карачаевского национального округа Горской АССР с центром в станице Баталпашинской.

С 16 октября 1924 года область в составе Северо-Кавказского края.

26 апреля 1926 года область была разделена на Карачаевскую автономную область и Черкесский национальный округ, а Баталпашинский район был передан в Северо-Кавказский край.

После реабилитации карачаевцев 11 февраля 1957 года Черкесская автономная область была преобразована в Карачаево-Черкесскую АО в составе Ставропольского края. Ей были также переданы Зеленчукский, Карачаевский и Усть-Джегутинский районы Ставропольского края.

30 ноября 1990 года Карачаево-Черкесская АО объявила о выходе из состава Ставропольского края и создании Карачаево-Черкесской Советской Социалистической Республикой (КЧССР) в составе РСФСР.

15 декабря 1990 года выход Карачаево-Черкесии из состава Ставропольского края был узаконен Вторым съездом народных депутатов РСФСР, внесшим изменения в Конституцию РСФСР, по которым автономные области выводились из составов краёв, куда входили.

3 июля 1991 года Верховный Совет РСФСР внес в российскую конституцию поправку, преобразовавшую Карачаево-Черкесскую автономную область в Карачаево-Черкесскую Советскую Социалистическую Республику в составе РСФСР. Данная поправка была внесена на рассмотрение Съезда народных депутатов РСФСР.   

21 апреля 1992 года Съезд народных депутатов России принял поправку в конституцию РСФСР, которая преобразовала Карачаево-Черкесскую автономную область в Карачаево-Черкесскую Республику. Поправка вступила в силу с момента опубликования 16 мая 1992 года в «Российской газете».

Административное деление 
По состоянию на 23 марта 1977 года в состав области входили 2 города областного подчинения:
 Карачаевск;
 Черкесск
и 8 районов:
 Адыге-Хабльский — аул Адыге-Хабль
 Зеленчукский — ст. Зеленчукская
 Карачаевский — г. Карачаевск
 Малокарачаевский — п. Учкекен
 Прикубанский — п. Кавказский
 Урупский — ст. Преградная
 Усть-Джегутинский — г. Усть-Джегута
 Хабезский — аул Хабез

Население 
Динамика численности населения области:

Национальный состав населения по переписи 1989 года:

См. также 
 Карачаево-Черкесская Республика

Примечания 

Автономные области РСФСР
История Карачаево-Черкесии